The Spectator henviser til:
 The Spectator – en britisk tidsskrift, der er udkommet ugentligt siden 1828
 The Spectator (1711) – en engelsk tidsskrift, der udkom dagligt i perioden 1711-1712